Киркпатрик () — фамилия. Известные носители:

 Киркпатрик, Джин (1926—2006) — американский государственный деятель.
 Киркпатрик, Мария Мануэла (1794—1879) — испанская дворянка, мать последней императрицы Франции Евгении, супруги Наполеона III.
 Киркпатрик, Ралф (1911—1984) — американский клавесинист и музыковед.
 Киркпатрик, Энн (род. 1970) — американский политик.
 Киркпатрик, Джордж Маколей (1866—1950) — канадский военный, начальник Генерального штаба Индии.

Составные фамилии 
 Симпсон Киркпатрик, Джон (1892—1915) — солдат австралийской армии, герой Первой мировой войны.

См. также 
 Керкпатрик — горная вершина в Антарктиде.